Oro kan verwijzen naar:

 Oro (dans), een Macedonische volksdans
 Oro (Street Fighter), een personage uit de serie van Street Fighter-videospellen
 Oro (lied), een lied van Jelena Tomašević
 Oro (film), een Spaanse film uit 2017, geregisseerd door Agustín Díaz Yanes
 Oro (Estland), een plaats in Estland, gemeente Võru vald

zie ook:
 Orø (doorverwijspagina)
 El Oro, provincie in Ecuador